Franz Joseph Spiegler - um importante pintor do Rococó alemão
 Mordechai Spiegler - um ex-jogador de futebol israelense

Desambiguação